Радзиминский — фамилия; имеет женскую форму Радзиминская.
 Радзиминский, Зигмунт (1843—1928) — польский историк, археолог, генеалог и геральдик.
 Радзиминский, Юзеф (1730—1820) — государственный деятель Речи Посполитой, судья земский гнезненский, последний воевода гнезненский.

Составные фамилии